A 30 593-as számú közút egy rövid, öt számjegyű országos közút-szakasz Borsod-Abaúj-Zemplén megye székhelye, Miskolc közigazgatási területén; az M30-as autópálya és a 3-as főút találkozásánál kiépített csomópontrendszerhez tartozó utak egyike.

Az M30-as és 3-as főút kereszteződésénél aránylag bonyolult rendszerét alakították ki az átkötő utaknak, ez a 30 593-as út éppen azért készült, hogy a 3-asról az M30-asra közvetlenül is rá lehessen hajtani, azt a bonyolult csomópontot kikerülve, attól kissé délre. A 189,400-as kilométerszelvény közelében ágazik ki a 3-as útból és, a Nyékládháza felől érkező forgalmat vezeti rá egyirányú útként a sztrádára, amit a 28,500-as kilométerszelvénye közelében ér el. Első néhány méterének megtétele után beletorkollik a rövid 30 596-os út, amely csak Miskolc belvárosa felől érkező forgalmat vezeti a 3-astól idáig. Ellenkező irányú párja – néhány méterrel északra, de teljesen különálló pályatesten kiépítve – a 30 934-es út.

Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 363 méter.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 24.

Jegyzetek

30593
30593
30593